Walter Villa (Castelnuovo Rangone, 13 augustus 1943 – Modena, 18 juni 2002) was een Italiaans motorcoureur. Villa won met Harley-Davidson tussen 1974 en 1976 in totaal vier wereldkampioenschappen in de klassen 250 en 350 cc van het wereldkampioenschap wegrace. Hij stond bekend als een rustig en bescheiden persoon naast de baan, maar op de piste was Villa een onbarmhartige strijder. Zijn agressieve rijstijl en vechtersmentaliteit zorgden voor enkele zware valpartijen.

Wereldkampioenschap wegrace resultaten 
(Races in vet zijn pole-positions; races in cursief geven de snelste ronde aan)

Externe link
 

Italiaans motorcoureur